Радишић (Гајица: Radišić) је српско презиме. Може се односи на:

 Бошко Радишић (1980–2009), српски музичар
 Бранислав Радишић (1953– ), српски уметник
 Живко Радишић (1937– ), српски политичар
 Милинка Радишић (1978– ), индонежанска музичарка српско-ачинског порекла
 Паул Радишић (1962– ), новозеландски бизнисмен хрватског порекла
 Светозар Радишић (1949– ), српски бивши портпарол Војске Југославије
 Џеј Радишић (1976–2012), аустралијска политичарка

Референце 

Српска презимена